Административное деление Минской области представлено 22 районами, 1 городом областного подчинения (Жодино), 2 городами районного подчинения, 18 поселками городского типа, 5 207 сельскими населенными пунктами.

Представительная власть осуществляют областной Совет депутатов, районные Советы депутатов – 22, городской Совет депутатов – 1; городские Советы депутатов городов районного подчинения – 2, поселковые и сельские Советы депутатов – 222.

Исполнительная власть представляет областной исполнительный комитет, районные и городской исполнительные комитеты – 23, исполнительные комитеты городов районного подчинения – 2, поселковые и сельские исполнительные комитеты – 222.

Районы и города областного подчинения

Газификация 
Газификация районных центров Минской области завершена полностью
. Березино был последним (из 118) районным центром республики, где не было природного газа

Примечания

Ссылки 
 Минский областной исполнительный комитет